Donje Orešje je naseljeno mjesto u Republici Hrvatskoj u Zagrebačkoj županiji.

Zemljopis 

Administrativno je u sastavu grada Svetog Ivana Zeline. Naselje se proteže na površini od 6,40 km².

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine u Donjem Orešju živi 539 stanovnika i to u 156 kućanstava. Gustoća naseljenosti iznosi 84,22 st./km².

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji